Eltang steht für:

 Bjarne Eltang (* 1960), dänischer Ruderer 
 Flemming Eltang (* 1950), dänischer Ruderer
 Lena Eltang (* 1964), russische Schriftstellerin

 Eltang Sogn, Kirchspielsgemeinde (dän.: Sogn) im südlichen Dänemark
 Stein von Eltang, Runenstein